Pylon (řecky portál) může znamenat:
 pylon – monumentální věžovitá stavba tvaru komolého kužele stavěná ve starém Egyptě
 pylon (most) – věžovitá nástavba mostního pilíře nesoucí lana visutého mostu
 pylon (letectví) – vystupující část konstrukce draku letadla
pylon (reklama) – Typ reklamy nesoucí logo